„Kotaka” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Kotaka” – torpedowiec z lat 80. XIX wieku
 „Kotaka” – kanonierka rzeczna z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów